

Persone 
 Kit Carson – esploratore statunitense
 Kit Carson – attore russo naturalizzato statunitense

Cinema 
 Kit Carson – film del 1903 diretto da Wallace McCutcheon
 Kit Carson – film del 1910 diretto da Fred J. Balshofer
 Kit Carson – film del 1928 diretto da Lloyd Ingraham e Alfred L. Werker
 Kit Carson – titolo originale del film del 1940 La grande cavalcata diretto da George B. Seitz

Fumetti 
 Kit Carson – personaggio della saga di Tex, pubblicata dalla Sergio Bonelli Editore
 Kit Carson – personaggio Western pubblicato sul settimanale Topolino a giornale negli anni trenta

Altro 
 Kit Carson – località che si trova nella contea di Cheyenne (Colorado), negli Stati Uniti d'America